Babst bezeichnet

 Diederich Georg Babst (1741–1800), einen deutschen Schriftsteller
 Iwan Kondratjewitsch Babst (1823–1881), einen russischen Historiker, Politökonomen, Publizisten und Hochschullehrer
 Konrad Christoph Babst (1790–1853), einen russischen Oberst und Schriftsteller
 Reto Babst (1936–1981), einen Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur
 Stefanie Babst, NATO-Funktionärin und Publizistin
 Valentin Babst († 1556), deutscher Gesangbuchdrucker
 den Ortsteil Babst der Gemeinde Glasin im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Papst (Begriffsklärung)
 Pabst
 Bapst